Klasse III steht für:

 Binnenschiffsklasse III, Binnenschiffsklasse nach Maßgabe der Europäischen Verkehrsministerkonferenz
 Klasse III, Gruppe von Bundesstaaten mit gleichem Wahljahr für die Mitglieder des Senats der Vereinigten Staaten, siehe Klassen im Senat der Vereinigten Staaten